De Laurentiis ist der Familienname folgender Personen:
 Aurelio De Laurentiis (* 1949), italienischer Filmproduzent und Sportfunktionär
 Dino De Laurentiis (1919–2010), italienischer Filmproduzent
 Federico De Laurentiis (1955–1981), italienischer Filmproduzent
 Giada De Laurentiis (* 1970), US-amerikanische Köchin, Autorin und Moderatorin
 Luigi De Laurentiis (1917–1992), italienischer Filmproduzent
 Martha De Laurentiis (1954–2021), US-amerikanische Filmproduzentin
 Raffaella De Laurentiis (* 1954), italienische Filmproduzentin
 Veronica De Laurentiis (* 1950), italienische Autorin und Schauspielerin